Samuel Ruben peut désigner :
 Samuel Ruben (1913-1943), découvreur du carbone 14 avec Martin Kamen en 1940 ;
 Samuel Ruben (1900-1988), inventeur de la pile au mercure, cofondateur de la société Duracell.